Denumirea de Ravneț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ravneț, un sat în comuna Burgas, regiunea Burgas;
 Ravneț, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici.